Die Interwetten European Darts Open 2022 waren ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurden vom 6. bis zum 8. Mai 2022 nach zweijähriger Pause wieder von der Professional Darts Corporation ausgetragen. Es war das fünfte Event der European Darts Tour 2022, welche wiederum Teil der PDC Pro Tour 2022 ist. Austragungsort war dabei zum vierten Mal die Ostermann-Arena in Leverkusen.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 140.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Für das Turnier qualifizierten sich die folgenden Spieler:
 Die Top 16 der PDC Pro Tour Order of Merit mit Stand vom 17. März 2022
 24 Gewinner eines Tour Card Holder Qualifiers vom 18. März 2022
 Die Top 2 der deutschen Spieler in der PDC Pro Tour Order of Merit mit Stand vom 17. März 2022
 2 Gewinner eines Host Nation Qualifiers vom 22. April 2022
 1 Gewinner eines Associate Member Qualifiers vom 22. April 2022
 1 Gewinner eines PDC Nordic & Baltic Qualifiers vom 19. Februar 2022
 1 Gewinner eines East Europe Qualifiers vom 6. März 2022

PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Gerwyn Price
  Peter Wright
  José de Sousa
  Joe Cullen
  Michael van Gerwen
  Ryan Searle
  Dimitri Van den Bergh
  Luke Humphries
  Brendan Dolan
  Rob Cross
  Damon Heta
  Jonny Clayton
  Dirk van Duijvenbode
  James Wade
  Krzysztof Ratajski
  Nathan Aspinall

Tour Card Qualifier
  Kevin Burness
  Krzysztof Kciuk
  Daryl Gurney
  Connor Scutt
  Mickey Mansell
  Cameron Menzies
  Stephen Bunting
  Ritchie Edhouse
  Dave Chisnall
  Luke Woodhouse
  Rowby-John Rodriguez
  Josh Rock
  Berry van Peer
  Keane Barry
  Danny Baggish
  Maik Kuivenhoven
  Adam Gawlas
  Andrew Gilding

  Kevin Doets
  Ian White
  Martin Lukeman
  Devon Petersen
  Luc Peters
  Jermaine Wattimena

Associate Qualifier
  Darren Penhall
  Scott Williams

Höchstplatzierte deutsche Spieler der Order of Merit
  Gabriel Clemens
  Martin Schindler

Host Nation Qualifier
  Lukas Wenig
  Nico Kurz

Nordic & Baltic Qualifier
  Dennis Nilsson

East Europe Qualifier
  Karel Sedláček

Turnierverlauf

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrug der Streaming-Dienst DAZN die Veranstaltung.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2022
European Darts Tour 2022
Sportveranstaltung in Leverkusen